Coroado é um bairro do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. Localiza-se na Zona Leste da cidade. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era de  em 2010.

Dados do Bairro 
 População: 51 354 moradores.

Transportes 
O bairro é servido por diversas linhas e empresas, por conta do bairro ser a entrada para a Zona Leste da cidade. As linhas que tem estação no bairro são operadas pela empresa Expresso Coroado.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Leste de Manaus

Bairros de Manaus
Zona Leste de Manaus